Наш дом Израиль ( — Исраэ́ль бейте́ну, аббревиатура — НДИ) — политическая партия Израиля правой направленности.
Партия была образована в январе 1999 года. Лидером партии и её создателем является Авигдор Либерман.

В программе партии поддерживается принятие Конституции и введение института гражданского брака. Партия декларирует заботу о правах граждан и борьбу с дискриминацией репатриантов. Выступает за приём присяги на верность Государству Израиль всеми гражданами страны, и за лишение гражданства лиц, «отказывающихся присягнуть на верность государству, в котором они проживают». Также НДИ выступает за льготы для граждан, прошедших армейскую или гражданскую альтернативную службу.

История 

НДИ получила на своих первых выборах в Кнессет в 1999 году 4 мандата. В правительстве Ариэля Шарона (с марта 2001 года) партия получила один из главных министерских портфелей. В 2002 году, из-за несогласия с политикой Ариэля Шарона, партия вышла из правительства.
В преддверии новых выборов Авигдор Либерман создал правый блок состоящий из партии НДИ и небольших партий правого направления Моледет и Ткума. Этот блок на выборах в Кнессет в январе 2003 года получил 7 мандатов. С 28 февраля 2003 года блок вошёл в правительство Ариэля Шарона, двое депутатов от этого блока получили министерские портфели. В середине 2004 года партия покинула коалицию.
На выборах 2006 года партия получила 11 мандатов.
По результатам выборов 2009 года стала третьей по величине партией в Израиле получив 15 мандатов.
Партия НДИ вошла в правительство Бениамина Нетаньяху. Согласно коалиционным соглашениям, лидер партии Авигдор Либерман получил пост министра иностранных дел Израиля.

Кредо партии 
С первых дней своего существования партия поддерживает сионистские либеральные взгляды, которые нашли отражение в трудах Биньямина Зеэва Герцля, Зеэва Жаботинского и послужили основой для создания Декларации независимости Израиля. На протяжении многих лет, несмотря на изменения в моде, дискурсе и политических факторах, партия придерживается этих принципов и ставит их во главу угла своей деятельности. Это происходит как на руководящих должностях в правительстве, так и в оппозиции, независимо от того, пользуются ли позиции НДИ широкой поддержкой или партия должна бороться за них. «Наш дом Израиль», видит себя альтернативой власти и будет стремиться к созданию широкой правительственной коалиции, которая объединит правые и центристские партии, но без ортодоксальных партий.
Определяя будущее Государства Израиль, партия придерживаемся широкой концепции, которая обеспечивает решения проблем и чаяний каждого гражданина страны. Это видение затрагивает основные вопросы существования израильского общества, такие как безопасность, экономика, отношения между религией и государством, форма правления, образование, благополучие, алия и интеграция и многие другие аспекты.

Безопасность 
Национальная безопасность является высшим приоритетом усилий государства с учётом реальности угроз самому существованию страны, её целостности и безопасности граждан. Государство Израиль — региональная сверхдержава. Чтобы враги не ставили под сомнение этот факт, должна быть принята новая доктрина, основанная на предотвращении угроз, которые не были устранены в ходе урегулирования. Государство Израиль обязано предвидеть угрозы и быть инициатором действий для собственной безопасности, а не просто реагировать на действия врага, как сегодня.
Хотя на данном этапе за эту политику приходится платить, в конечном итоге она принесет безопасность, мир и стабильность, которых здесь не было. Военная мощь, сдерживание и устойчивость Израиля важны для безопасности сейчас и открывают возможность для мира в будущем. Основные компоненты безопасности включают:

Экономика и потребление 
Государство Израиль должно и может стать одной из самых процветающих стран в мире с высоким качеством жизни, которое привлечет еврейскую диаспору. Сегодня (2020) Израиль находится в тяжелом экономическом кризисе из-за эпидемии коронавируса. Острый экономический кризис не может быть решен с помощью свободного рынка: необходимы огромные государственные инвестиции в национальные инфраструктурные проекты. Кроме того, независимо от текущего кризиса, занятость должна быть увеличена за счет включения других секторов. Когда ультраортодоксы, арабы и другие меньшинства в стране выйдут на рынок труда, они превратятся из потребителей в творцов, тем самым увеличив доходы государства. Для выхода из кризиса и оздоровления экономики необходимо предпринять следующие шаги:

Форма правления и восстановление общественного доверия к органам государственной власти 
Существующая система правления затрудняет эффективное управление и заставляет людей терять доверие к своим избранным представителям. Партия будет работать над укреплением способности демократических институтов управлять страной и восстановить доверие людей к правительству, среди прочего, посредством следующих шагов:

Отношения религии и государства 
Партия ценит традиции Израиля и уважает еврейские ценности. Партия ничего не имеет против ортодоксального сектора и уважает его право жить в соответствии со своими убеждениями, но у него нет монополии на еврейство. Партия выступает против религиозного диктата в любом виде и против уклонения под прикрытием религии от выполнения гражданских и национальных обязанностей. Поэтому партия будет продвигать следующие шаги:

Борьба за гражданские браки
В соответствии со своими обещаниями перед избирателями, партия НДИ сделала ряд шагов для проведения закона о .
В Израиле проведение таких браков связано с трудностями, так как в стране, для всех религиозных концессий, возможны только религиозные браки.
Проблема возникла для некоторого числа репатриантов из бывшего СССР. Согласно иудаизму, только человек, чья мать еврейка или прошедший гиюр, считается евреем. Молодожёны, один из которых или оба не являются евреем по религиозным законам, не могут бракосочетаться в Израиле, но могут это сделать за границей.

2007 год (Кнессет 17-го созыва)
Партия НДИ (Давид Ротем) предложила закон о гражданском брачном союзе, но при голосовании, состоявшемся в феврале 2018 года, Кнессет провалил этот закон (против голосовали партии Кадима, Авода, ШАС, МЕРЕЦ, Ликуд)

2009 год (Кнессет 18-го созыва)
В июне 2009 года в Кнессете состоялось голосование в первом чтении о гражданских браках, предложенный депутатами Шломо Мула и Робертом Тивьяевым от оппозиционной партии «Кадима»
Закон не прошёл. Депутаты от НДИ проголосовали против закона партии Кадима, точно также, как и партия Кадима проголосовала против закона НДИ, поданного Давидом Ротемом в Кнессете 17-го созыва.

Выступивший на заседании министр юстиции Яаков Неэман заявил, что правительство занимается разработкой собственного законопроекта о гражданских союзах.
По словам депутата от партии «Ликуд» Зеэва Элькина, который в Кнессете 17-го созыва представлял партию «Кадима», закон поднятый на рассмотрение это просто политический трюк. Закон о гражданских браках в прошлой каденции Кнессета, поддержали лишь три депутата от «Кадимы» — сам Зеэв Элькин и его коллеги по партии Марина Солодкина и Михаил Нудельман, при этом руководство партии «Кадима» тогда требовало от своих депутатов голосовать против.

Через 2 недели после этого был подан проект о Гражданском брачном союзе министром юстиции Яаковом Неэманом.
Законопроект был подготовлен на основании коалиционных соглашений и договоренностей с партией ШАС и главным раввинатом. Автором законопроекта был депутат Давид Ротем «Наш дом Израиль».
Яаков Неэман отмечает, что этот законопроект является частью коалиционного соглашения между партией «Ликуд» и партией «Наш дом Израиль», и он позволяет людям, не являющимся евреями по Галахе, регистрировать брак в Израиле.

2010 (Кнессет 18-го созыва)
15 марта 2010 года, по инициативе партии, кнессет принял закон о .
Согласно принятому закону, право зарегистрировать Гражданский брачный союз, у гражданского регистратора, получают лишь мужчина и женщина, ни один из которых не относится ни к одной из признаваемых Государством Израиль религиозных общин и числящимся в базе данных МВД как «не имеющие вероисповедания».

Региональные соглашения и внешняя политика 
Партия считает, что конфликт между Государством Израиль и его соседями является не территориальным, а комбинированным конфликтом, который развивается в трех плоскостях: арабские государства — палестинцы — израильские арабы.
Конфликт с нашими арабскими соседями начался ещё до создания государства и задолго до 1967 года, когда Иордания и Египет ещё управляли Иудеей, Самарией и сектором Газы, а в стране не было ни одного еврейского поселения. эти области. По мнению партии региональные договоренности должны достигаться по следующей схеме:

Государство Израиль и арабское меньшинство 
Основой наших отношений с арабским меньшинством в Государстве Израиль является Декларация независимости. Мы ожидаем, что израильские арабы проявят лояльность к стране, в которой они живут.

Внутренняя безопасность 
Внутренняя безопасность государства — необходимая составляющая личного чувства безопасности граждан. Это также важно для стабильности и процветания экономики. Для достижения этих целей партия будет продвигать следующие меры:

Образование 
В последние годы мы стали свидетелями значительного снижения качества израильского образования и потери стремления к академическим достижениям, что может негативно повлиять на ВВП в будущем. Чтобы подготовить молодое поколение к вызовам будущего, система образования должна быть адаптирована к потребностям 21 века. Мы с нетерпением ждем появления нового поколения выдающихся ученых, лидеров науки и новаторских исследователей. Для достижения этих целей партия будет действовать на следующих уровнях:

Алия и абсорбция 
Партия рассматривает репатриацию в Израиль как стратегический актив для этой страны и важный и необходимый фактор в построении израильского государства и общества. С каждой волной алии наблюдался всплеск экономического роста. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, ростом антисемитизма в мире, высоким уровнем ассимиляции создают возможность для новой алии и требуют от правительства Израиля подготовить общий план репатриации евреев из диаспоры, который будет включать:

Здравоохранение 
Партия стремится значительно укрепить систему общественного здравоохранения, которая способна предоставлять современные, качественные и доступные медицинские услуги каждому гражданину, независимо от его социально-экономического положения и места проживания. Это требует:

Социальная политика 
Принципы, которые связывают государство и благополучие его граждан, можно найти в статье Зеева Жаботинского «Социальное освобождение». Вот цитата: "Я представляю, что то, что мы называем основными потребностями каждого человека — то, за что ему приходится бороться сейчас, искать работу и беспокоиться … когда он не находит работу — состоит из пяти вещей: еда, покой, одежда, возможности воспитывать детей и лечение в случае болезни.
Государство стремится проводить эту политику, и тем более в отношении социально более слабых слоев населения, посредством следующих шагов:

Охрана окружающей среды 
Партия признаёт исключительную важность заботы об окружающей среде и защиты экосистем от вреда и разрушения путем поддержания в них правильного баланса. Мы будем действовать на благо здоровой окружающей среды следующим образом:

Формирования партийного избирательного списка. Обвинения в недемократизме 
В отличие от большинства других светских партий Израиля, партия не проводит праймериз (внутрипартийного голосования, определяющего предвыборный список). Вместо этого список «формирует партийная комиссия».

Партия на выборах в Кнессет

Парламентские выборы в Израиле (2013) 
25 октября 2012 года Ликуд и НДИ договорились идти на выборы совместным списком
Обе партии выступают единым списком, но не единой партией. Каждая из них сохраняет свою идеологию и свои приоритеты. По мнению Либермана, НДИ не просто сохраняет свою структуру и программу, но существенно усиливает свои позиции, получая возможность определять политику страны наравне с партией Ликуд. НДИ, в рамках договоренностей с Ликудом, получает два ключевых министерства: министерство строительства и МВД. Будет сохранено за НДИ и министерство абсорбции. По мнению руководства партии, располагая столь мощными ресурсами, обладая доминирующими позициями в правительстве, НДИ сможет решать наиболее острые и болезненные проблемы, связанные с социальным жильём и статусом десятков тысяч выходцев из бывшего Советского Союза.

Выборы 2015 года 
В преддверии выборов НДИ оказался в центре коррупционного скандала. В результате следствия, которое велось более года, был задержан, а за тем отпущен 31 человек. Среди допрошенных — замглава МВД Фаина Киршенбаум, бывший министр туризма Стас Мисежников и другие высокопоставленные члены партии.

В результате выборов в кнессет в 2015 году за НДИ проголосовали (по предварительным подсчётам) 5,17 % голосов, и, таким образом, получил 6 мандатов.

Депутаты от партии в составе кнессета

Депутаты в кнессете 17-го созыва 
 Авигдор Либерман
 Исраэль Хасон
 Йосеф Шагал
 Эстерина Тартман
 Стас Мисежников
 Софа Ландвер
 Ицхак Ааронович
 Роберт Илатов
 Алекс Миллер
 Лия Шемтов
 Давид Ротем

Депутаты в кнессете 18-го созыва 
 Авигдор Либерман — министр иностранных дел
 Узи Ландау — министр инфраструктуры
 Стас Мисежников — министр туризма
 Ицхак Ааронович — министр внутренней безопасности
 Софа Ландвер — министр абсорбции
 Орли Леви-Абукасис
 Дани Аялон — заместитель министра иностранных дел
 Давид Ротем
 Анастасия Михаэли
 Фаина Киршенбаум
 Роберт Илатов
 Хамед Амар
 Моше Маталон
 Лия Шемтов
 Алекс Миллер

Депутаты в кнессете 19-го созыва 
 Авигдор Либерман
 Яир Шамир
 Узи Ландау
 Ицхак Ааронович
 Софа Ландвер
 Орли Леви-Абукасис
 Давид Ротем
 Фаина Киршенбаум
 Роберт Илатов
 Хамед Амар
 Шимон Охайон
 Литинецкий, Леонид (Леон) 05.11.2014 — 31.03.2015

Депутаты в кнессете 20-го созыва 
 Авигдор Либерман вышел из состава Кнессета в соответствии с «норвежским законом» (как министр) 1 июня 2016 года → Юлия Малиновская
 Орли Леви → в мае 2016, во время переговоров о присоединении партии к правящей коалиции, объявила о своём выходе из НДИ. 15 марта 2017 года исключена из фракции.
 Софа Ландвер
 Илан Шохат → решил остаться мэром города Цфат и не принимать присягу члена Кнессета → Роберт Илатов
 Шарон Галь ушёл в отставку из Кнессета 2 сентября 2015 года → Одед Форер
 Хамед Амар

 Окончательный состав
 Софа Ландвер — министр алии и интеграции
 Роберт Илатов — председатель фракции
 Хамед Амар
 Одед Форер
 Юлия Малиновская

Депутаты в кнессете 21-го созыва 
 Авигдор Либерман
 Одед Форер
 Евгений Сова
 Авидар, Эли
 Малиновская, Юлия

Депутаты в кнессете 22-го созыва 
 Авигдор Либерман
 Одед Форер
 Евгений Сова
 Авидар, Эли
 Малиновская, Юлия
 Хамед Амар
 Алекс Кушнир
 Ифраимов, Марк

Депутаты в кнессете 23-го созыва 
 Авигдор Либерман
 Одед Форер
 Евгений Сова
 Авидар, Эли
 Малиновская, Юлия
 Хамед Амар
 Алекс Кушнир

Депутаты в кнессете 24-го созыва 

 Авигдор Либерман — Министр финансов, его сменила депутат Элина Бардач-Ялова - 10-е место в списке партии.
 Одед Форер — Министр сельского хозяйства, его сменила депутат Лимор Маген-Телем - 9-е место в списке партии.
 Евгений Сова
 Эли Авидар
 Юлия Малиновская
 Хамед Амар — Министр в министерстве финансов, его сменил депутат Йосеф Шайн - 8-е место в списке партии.
 Алекс Кушнир

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (на русском)
 
 Официальный сайт (на английском)
 Наш дом Израиль — Страница фракции в кнессете
 Официальная страница в Фейсбуке (на русском)
 Интервью лидера партии Авигдора Либермана журналу «Солдаты России», беседовал Константин Криницкий.
 

Мнения
  Парадигма Либермана Гершон Трестман. План Либермана в стихах. За публикацию данной поэмы автор был обвинён в Израиле в разжигании расизма, но решением суда — оправдан
 ПОБЕДИЛ КАХАНЕ Гидеон Леви. 08/02/09 Ха-арец / Гуш Шалом

Политические партии по алфавиту
Иммигрантские политические партии в Израиле